Sound Loaded — шестой студийный альбом пуэрто-риканского певца Рики Мартина, выпущенный на лейбле Columbia Records 14 ноября 2000 года. У альбома были всемирные продажи более восьми миллиона копий, и он стал мультиплатиновый в США и на нескольких других территориях. Четвёртый альбом Мартина, вышедший в США, и второй альбом на английском. В него вошёл хит «She Bangs» и «Nobody Wants to Be Lonely».

Во время выхода «Nobody Wants to Be Lonely» в качестве второго сингла с альбома, вышел и дуэт Мартина и Кристины Агилеры. Во время выхода сингла альбом продавался вместе с синглом, в то время, как сингл с Агилерой не был на альбоме. Позже в распроданные альбомы вошёл немного другой трек-лист при участии Агилеры.

Появление в чарте 
Альбом был распродан более восемью миллионами копиями по всему миру. В них вошло 1,679,000 копий, распроданных в США.

Sound Loaded достиг пика в топ-10 в нескольких странах, включая третью строку в Австралии, Испании, Канаде и Швеции, четвертую в США (317,000 копий было распродано на первой неделе) и Швейцарии, девятую в Новой Зеландии и десятую в Италии. В Великобритании он достиг четырнадцатой строки.

Альбом был сертифицирован три раза Платиновым в канаде, 28 раз Платиновым в США, Испании и Австралии, и Платиновым и Золотым во многих других странах. После продажи одного миллиона копий в Европе он был сертифицирован Платиновым по данным IFPI.

Главный сингл «She Bangs» достиг первой позиции в Италии, Швеции и в Hot Latin Songs. Следующий сингл «Nobody Wants to Be Lonely» (дуэт с Кристиной Агилерой) достиг первой строки в Новой Зеландии, а испаноязычная сольная версия «Sólo Quiero Amarte» держалась на верхушке Hot Latin Songs четыре недели.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификация

Примечания 

Альбомы Columbia Records
Альбомы Рики Мартина
Альбомы, спродюсированные Уолтером Афанасьеффом